Mužská dvouhra BMW Open 2021 probíhala na přelomu dubna a května 2021. Do singlové soutěže mnichovského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm tenistů. V sezóně 2020 se turnaj nekonal pro pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl Chilan Cristian Garín, který se účastní souběžně konaného Estoril Open.

Vítězem se stal pátý nasazený, 29letý Gruzínec Nikoloz Basilašvili, jenž ve finále za 86 minut zdolal německou turnajovou  sedmičku Jana-Lennarda Struffa po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. Utkání za stavu her 4–2 pro Gruzínce na půl hodiny přerušila dešťová přeháňka. V probíhající sezóně si tak po triumfu na Qatar ExxonMobil Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Soutěží prošel bez ztráty sady. Na německých antukových turnajích měl Basilašvili po skončení zápasovou bilanci 14–2, když v minulosti již dvakrát ovládl Hamburg European Open .

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2021
ATP Tour 2021